Борис Фёдорович Будников (, Саратов, СССР) — советский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР. Участник трёх Олимпийских игр.

На летних Олимпийских играх 1972 был девятым в классе «Звёздный» вместе со шкотовым Владимиром Васильевым (1935—2003).

На летних Олимпийских играх 1980 вместе с братом Александром и Николаем Поляковым выиграл «серебро» в классе «Солинг», а на Олимпиаде 1976 года был четвёртым со шкотовыми  (1939—1987) и Николаем Поляковым.

Окончил ГЦОЛИФК по специальности тренер-преподаватель. До 1992 года работал старшим тренером Сборной СССР по килевым классам.

В 2008 году стал чемпионом России в классе Дракон в команде со шкотовыми  (Дания) и Сергеем Джиенбаевым.

Примечания

Ссылки 
 
 Поздравляем Будникова Бориса Федоровича с юбилеем!
 «Календарь финниста 2011—2012», статья «Пять кругосветок Бориса Будникова», с.48-54, 2011

Яхтсмены СССР
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1972 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1976 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР